Сезон 1984—1985 у Національній лізі А — 88-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1985
Швейцарія
Швейцарія
1984 у швейцарському спорті
1985 у швейцарському спорті